Jean-Pierre Le Roch (1929-2006), entrepreneur français, fondateur du groupe Les Mousquetaires.
 Jean-Pierre Le Roch (né en 1946), enseignant et homme politique français, maire de Pontivy de 1995 à 2012, député de la troisième circonscription du Morbihan de 2012 à 2017.